Taurage kan syfta på:
 Tauragė, en stad i Litauen
 Tauragė landskommun, en kommun i Litauen
 Tauragė län, ett län i Litauen